JKF est un sigle qui peut désigner :
 , l'organisme national régissant le karaté sportif au Japon.

Voir aussi 
 Japan Karate Federation Wadokai ou JKF Wadokai, une organisation internationale comptant parmi les trois groupes principaux de karaté wadō-ryū